

Canada 
 , une communauté de la région du Nord de l'Alberta.

États-Unis 
 Three Creeks, un village du comté de Warren, dans le Missouri.
 Three Creeks Township, un township du comté de Boone dans le Missouri.
  à San José (Californie).
  dans le comté de Deschutes en Oregon.